China Masters ist der Name folgender Turniere:
 China Masters, Badmintonturnier
 China Masters (Snooker), ehemaliges Snookerturnier
 Lingshui China Masters, Badmintonturnier